Gila (band), een Duitse band
Gila (geslacht), een vissengeslacht uit de familie van eigenlijke karpers
Gila-M, een Belgisch historisch motorfietsmerk
gilamonster, een hagedis uit de familie korsthagedissen
Gila (lied), Een nummer van de band Beach House
Gila (straattaal), is straattaal voor 'Gek'
Miguel Gila, Spaanse komediant 1919-2001

Geografie:
Gila (New Mexico), een plaats in New Mexico
Gila (rivier), een rivier in de zuidwestelijke Verenigde Staten
Gila Bend, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Gila County, een county in de Amerikaanse staat Arizona
Gilawoestijn is een andere naam voor de Sonorawoestijn